MCI может означать:

 MCI Inc. (ранее — MCI, WorldCom) — компания в США, оператор междугородной и международной связи, владелец крупнейшей магистральной Интернет-сети.
 M.C.I. — студийный бутлег группы «Аквариум».
 MCI (интерфейс) (, интерфейс управления носителями) — программный интерфейс (API) в системе Windows, предназначенный для управления носителями звуковой и видео-информации и средствами их записи/воспроизведения.
 MCI — рекорд-лейбл немецкого музыкального продюсера Фрэнка Фариана. 
 Motor Coach Industries
 Код ИАТА